You Can Dance – Nowa generacja – polski program telewizyjny typu talent show, emitowany od jesieni 2021 na antenie TVP2, po 3 tygodniach w TVP1, a od 2 edycji ponownie w TVP2

taneczny program talent show będący spin offem You Can Dance – Po prostu tańcz na podstawie So You Think You Can Dance: The Next Generation

O programie 
Poszukiwania uczestników do programu, i nadawcy producent Endemole Shine Polska, zaczął w 2020 roku, 15 maja 2021 na antenie TVP2 podczas finału Dance Dance Dance, Telewizja Polska poinformowała że to ona wyemituje ten program.

Następnie ruszyły precastingi i castingi w 6 miastach polski Szczecin - 9 czerwca 2021, Gdańsk - 12 czerwca 2021, Katowice, Wrocław, Lublin, i Warszawa - 29 czerwca.

Emisja w telewizji

Oglądalność

Ekipa 
Jury

Prowadzący

Za Kulisami

Zwycięzcy

Goście Wokaliści

Trenerzy

Uczestnicy 
Pierwsza edycja (jesień 2021)

Druga edycja (zima/wiosna 2023)

Przypisy 

Programy formatu So You Think You Can Dance
Taniec w Polsce